Line of Credit (georg.: კრედიტის ლიმიტი, Kreditis Limiti) ist eine georgische Tragikomödie aus dem Jahr 2014. Line of credit feierte in Venedig bei den 71. Internationalen Filmfestspiele von Venedig Premiere und gewann den Preis für die beste Regie beim Tbilissi International Film Festival.

Handlung 
Als es die Sowjetunion noch gab, führte Nino (Nino Kasradse) ein ganz normales Leben. Seitdem Georgien jedoch ein unabhängiges Land ist, wird alles immer schwieriger  —  bis sie eines Tages fast die Hypothek auf ihr Haus nicht mehr zahlen und sich deswegen einen Kredit nehmen muss. Im Alter von 40 Jahren, in dem Andere sich ihr Leben und ihre Zukunft gesichert haben, steht Nino vor dem Ruin.

Weblinks 
 
 Filmtrailer auf Youtube

Filmtitel 2014
Georgischer Film
Filmdrama